

Geografia 

 Orcomeno – antica città greca dell'Arcadia
 Orcomeno – città della Grecia Centrale in Beozia
 Orcomeno – antica città greca dell'Eubea
 Orcomeno – antica città greca della Tessaglia

Mitologia Greca 

 Orcomeno – Padre di Elara
 Orcomeno – Figlio di Licaone e fondatore delle città di Orcomeno e Metidrio, in Arcadia. Citato anche come padre di Arcade
 Orcomeno – Figlio di Zeus e della danaide Isonoe e sposo di Hermippe (figlia di Beoto) e padre adottivo di Minia
 Orcomeno – Figlio di Minia (e nipote dell'orcomeno sovrastante) e di Phanosyra, fu eponimo di Orcomeno
 Orcomeno – Figlio di Eteocle e fratello di Minia (in una versione, altrimenti figlio dello stesso Minia come il soprastante)
 Orcomeno – Figlio di Atamante e Temisto e fratello di Sphingius secondo una versione di Igino
 Orcomeno – Figlio di Tieste e di una ninfa naiade la cui carne è stata servita al loro stesso padre da Atreo
 Orcomeno – padre di Clori

Note